

Мейпл-Гроув — місто, штат Міннесота
 Мейпл-Гроув — місто в окрузі Беррон, штат Вісконсин
 Мейпл-Гроув — місто в окрузі Манітовок, штат Вісконсин
 Мейпл-Гроув — місто в окрузі Шавано, штат Вісконсин
 Мейпл-Гроув — переписна місцевість в окрузі Бензі, штат Мічиган